The Rival Stage Lines est le titre de plusieurs œuvres :
 The Rival Stage Lines, film américain de Francis Boggs (1911)
 The Rival Stage Lines, film américain de Tom Mix (1914)